Padulesi – abitanti di Padula
Padulesi – abitanti di Paduli